Mykoła Darahan – ukraiński zapaśnik
 Ołeksandr Darahan – ukraiński zapaśnik